

Patronyme 
 Karine Tuil, écrivain français

Toponyme 
 Tuil, village néerlandais de la commune de Neerijnen

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme